Guy Vassal peut désigner :
 Guy Vassal (1914-1980) , un joueur de rugby à XV et de rugby à XIII français ;
 Guy Vassal (1941-2022), un dramaturge français.